Светлый май:

 «Светлый май» — картина художника Евгения Муковнина.
 «Светлый май» — пьеса российского писателя, поэта, переводчика, драматурга и сценариста Леонида Зорина.
 «Светлый май» — романс начала XX века, написанный Михаилом Штейнбергом. Известен также под названием «Ах! Май, светлый май».
 «Светлый май» — 19-я симфония Моисея Вайнберга.